

Musica
 Spears – album dei Tribal Tech del 1985

Persone
 Aaron Spears (1971) – attore statunitense afroamericano
 Abigail Spears (1981) – tennista statunitense
 Aries Spears (1975) – attore e comico statunitense
 Billie Jo Spears, nata Billie Jean Spears (1938-2011) – cantante statunitense
 Robert "Bob" Spears (1893-1950) – pistard australiano
 Britney Spears (1981) – cantautrice, ballerina, attrice, stilista e personaggio televisivo statunitense
 Edward Spears (1886-1974) – generale britannico
 Edward "Eddie" Spears (1982) – attore statunitense
 Jamie Lynn Spears (1991) – attrice e cantautrice statunitense, sorella Britney Spears
 Odie Spears (1924-1985) – cestista statunitense
 Randy Spears, noto anche come Greg Ory o Greg Slavin (1961) – ex attore pornografico statunitense
 Zak Spears, nome d'arte di Khristofor Lawl Rossianov (1965) – attore pornografico statunitense

Altro
 Ruby-Spears – casa di produzione statunitense